A Segunda División 2007-08-as szezonja volt a bajnokság hetvenhetedik kiírása. A szezon 2007. augusztus 25-én kezdődött és 2008. június 15-én ért véget. A bajnokságban 22 csapat vett részt, a győztes a CD Numancia lett. Rajta kívül még két csapat, a Málaga CF és a Sporting de Gijón jutott fel.

Résztvevők

Végeredmény

Kereszttáblázat 

</center>

Góllövőlista

Zamora-díj 

Segunda División szezonok
Spanyol 2